Niemcy:
 Beckedorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Schaumburg
 Beckedorf – dzielnica gminy Schwanewede, w powiecie Osterholz, w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Beckedorf – dzielnica gminy Seevetal, w powiecie Harburg, w kraju związkowym Dolna Saksonia